Kula

Localidades
Kula (Bulgária)
Kula (Malo Crniće)

Outros
Kula Diamond

Desambiguação